4027 Mitton è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1669983, inclinata di 1,78754° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato ai coniugi e astronomi britannici Simon e Jacqueline Mitton.

Note

Collegamenti esterni 

Mitton
Corpi celesti scoperti nel 1982